Dierksmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Dierksmeier (* 1971), deutscher Philosoph
 Theodor Dierksmeier (1908–1979), deutscher Architekt